Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji If Stockholm Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl pátý tenista světa Tomáš Berdych z České republiky.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený tenista Tomáš Berdych, jenž ve finále zdolal turnajovou sedmičku Američana Jacka Socka po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal po triumfu v Šen-čenu druhé turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2015
ATP World Tour 2015